Barbara Gallavotti – biologa, divulgatrice scientifica, autrice televisiva e giornalista italiana
 Carlo Gallavotti – filologo classico e grecista italiano
 Giovanni Gallavotti – fisico e matematico italiano